NGC 7032 (другие обозначения — PGC 66427, ESO 74-26, IRAS21109-6829) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Павлин.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

Спиральные галактики
7032
Павлин (созвездие)